

Ривертон — місто, штат Айова
 Ривертон — місто, штат Міннесота
 Ривертон — місто, штат Нью-Джерсі
 Ривертон — місто, штат Юта
 Ривертон — місто, штат Вайомінг
 Ривертон — селище, штат Іллінойс
 Ривертон — селище, штат Небраска
 Ривертон — переписна місцевість, штат Канзас
 Ривертон — переписна місцевість, штат Вашингтон